Thaler kan som auktorsförkortning betyda:

 Konrad Thaler
 Aurelius Ant. Thaler

Robotskapade auktorsförkortningar